«Чумацкий тракт в Мариуполе» — картина русского художника Архипа Куинджи (1841/1842—1910), написанная в 1875 году. Картина является частью собрания Государственной Третьяковской галереи ( 876). Размер картины — .

Описание 
Сюжет картины географически связан с Мариуполем, где родился и вырос художник. Его действие разворачивается в южных степях, по которым молодой Куинджи проходил на его пути в Феодосию. Чумаками в то время называли торговцев или возчиков, которые отправлялись на волах к Чёрному и Азовскому морям за рыбой и солью и развозили их по ярмаркам, а также занимались доставкой других товаров. «...Грязь невылазная, дорога, мокрые волы и не менее мокрые хохлы, мокрый пес, усердно воющий у дороги о дурной погоде. Все это как-то щемит за сердце», — писал об этой картине Всеволод Гаршин.

История 
Картина «Чумацкий тракт в Мариуполе» была показана в 1875 году на 4-й выставке Товарищества передвижных художественных выставок («передвижников»). Вместе с другими реалистическими картинами художника начала 1870-х, такими как «Осенняя распутица» (1872) и «Забытая деревня» (1874), картина «Чумацкий тракт в Мариуполе» была с одобрением воспринята демократическими изданиями. Это было завершение периода сближения Куинджи с передвижниками, и в 1875 году он стал полноправным членом Товарищества.

Павел Третьяков приобрёл картину «Чумацкий тракт в Мариуполе» прямо с выставки 1875 года. В 1878 году за это полотно, вместе с картинами «На острове Валааме» (1873, ГТГ), «Украинская ночь» (1876, ГТГ) и «Степь» (1875, ЯХМ), Куинджи было присвоено звание классного художника 1-й степени

Отзывы 
Искусствовед Владимир Петров писал в своей статье, посвящённой 150-летию со дня рождения Архипа Куинджи, сравнивая эту картину с «Забытой деревней»:

А писатель Михаил Неведомский, автор биографии Куинджи, писал про картину «Чумацкий тракт в Мариуполе»:

См. также 
 Осенняя распутица (картина Куинджи)
 Забытая деревня (картина Куинджи)
 Список картин Архипа Ивановича Куинджи

Примечания 

Картины 1874 года
Картины Архипа Куинджи
Картины из собраний Государственной Третьяковской галереи
Пейзажи русских художников XIX века